Oblivion kan være forskellige ting:

 Oblivion (film), Science fiction-film fra 2013.
 Oblivion, en dimension og spil i The Elder Scrolls-serien